Haushofer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Haushofer (1903–1945), deutscher Geograph und Publizist
 Alfred Haushofer (1872–1943), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Emma Haushofer-Merk (1854–1925), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Heinz Haushofer (1906–1988), deutscher Agrarwissenschaftler
 Karl Haushofer (Mineraloge) (1839–1895), deutscher Mineraloge
 Karl Haushofer (1869–1946), deutscher Offizier, Geograph und Geopolitiker
 Marie Haushofer (1871–1940), deutsche Malerin und Dichterin
 Marlen Haushofer (1920–1970), österreichische Schriftstellerin
 Martha Haushofer (1877–1946), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin 
 Martin Haushofer (1936–1994), deutscher Politiker (CSU)
 Max Haushofer (1811–1866), deutscher Landschaftsmaler
 Max Haushofer Jr. (1840–1907), deutscher Nationalökonom, Politiker und Schriftsteller